Тё:
 Тё () — город в Бельгии.
 Тё () — город в уезде Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам.
 Тё () — единица длины и площади в японской системе мер.
 Тё () — налог в Японии VII—X веков.

Фамилия 
Фамилия, встречающаяся в Японии, Кореи, Китае, Бельгии и России.
  () — японский сэйю, настоящие имя и фамилия — Сигэру Нагасима.
 Тё, Исаму (1895—1945) — японский военный деятель.
 Тё У (род. 1980) — профессиональный игрок в го тайваньского происхождения, проживающий и выступающий за Японию.
 Тё Сондзин (род. 1970) — игрок в го корейского происхождения, проживающий и выступающий за Японию.
 Тё Тикун (род. 1956) — игрок в го корейского происхождения, проживающий и выступающий за Японию, обладатель звания почётный хонъимбо.
 Тё, Павел Владимирович (род. в 1963) — российский предприниматель, совладелец компании «Капитал Груп».
 Тё, Илья Борисович (род. 1975) — российский писатель-фантаст.
 Бартелеми Теодор, граф де Тё де Мейландт (1794—1874) — бельгийский католический политический деятель, трижды был премьер-министром Бельгии.